Склад збірної Бельгії на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Бельгія
Бельгія 2014